Восточный дивизион Национальной футбольной конференции (сокращённо чаще всего именуется как Восток НФК ()) — один из четырёх дивизионов Национальной футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Даллас Ковбойз, Нью-Йорк Джайентс, Филадельфия Иглз, Вашингтон Коммандерс. Дивизион был образован в 1970 году.

Победители дивизиона

Попадания в плей-офф 

* - Кардиналс были в дивизионе до 2001, прежде чем перешли Запад НФК.

Дивизионы НФЛ
Появились в 1970 году в США